Александру Одобеску има више значења:

 Александру Одобеску (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Александру Одобеску (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Општина Александру Одобеску (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији